Ablassen steht für:
 Ablassen (Klettern), eine Methode, mit der man beim Sportklettern einen Kletterer wieder auf den Boden zurückbekommt
 das Ablassen von Treibstoff durch Flugzeuge, siehe Fuel Dumping